Název Slavošovice má více sídel:
 Slavošovice (Libín), část obce Libín v okrese České Budějovice
 Slavošovice (Bolešiny), část obce Bolešiny v okrese Klatovy